Justin de Naplouse (), ou Justin le Martyr ou Justin le Philosophe, apologète et martyr ; fêté le .
 Justin de Rome († 258 ou 269), ou Justin le Confesseur ou Juste, avec Jacinthe ou Sachinte et Crescentien de Rome, martyrs à Rome sur la via Tiburtine ; célébrés le 4 août.
 Justin de Chieti (), possible premier évêque de Chieti et Vasto, évangélisateur de la ville de Chieti ; fêté le .
 Justin de Paris (), dont les reliques étaient vénérées à Notre-Dame de Paris.
 Justin de Jacobis (°1800 - †1860), confesseur et missionnaire lazariste ; fêté le 31 juillet.
 Justin Orona († 1928) avec Atila Cruz, prêtres et martyrs au Mexique, fusillés au village de Rancho de las Cruces sur le territoire de Guadalajara ; fêtés le .

Voir aussi

Références